«You’re My Heart, You’re My Soul» () — первая песня известного немецкого дуэта Modern Talking, выпущена в октябре 1984 года. Сингл с этой песней был продан восьмимиллионным тиражом по всему миру. Композиция достигла первого места в чартах 12 стран мира, была очень популярной в СССР. Разные версии песни содержатся на двух альбомах Modern Talking.

История 

Изначально песня была опубликована 29 октября 1984 года, однако популярность к ней пришла через 3 месяца. 17 января 1985 года, немецкое телешоу «Formel Eins» показало видеозапись песни и 21 января она начала продвижение по немецкому хит-параду с 38 места. Уже на следующей неделе композиция вошла в десятку, затем достигла первого места и удерживала его в течение шести недель.

Песня получила золотую пластинку в Германии, Бельгии, Франции, Португалии, Швеции, Швейцарии, платиновую в Дании и дважды платиновую в Южной Африке. Во Франции было продано 715 тысяч записей. В 1984 году был записан клип на песню в студии немецкой телекомпании RTL в Люксембурге. В 1998 году сингл был переиздан и также получил большой успех — так, в России он получил премию «Рекордъ» в номинации «Сингл года»

В демо-варианте Дитера первоначально называлась «My Love Is Gone».

Сингл 1984 года

Издания 
7" (Hansa 106 884) (BMG) 29.10.1984

12" (Hansa 601 496) (BMG) 29.10.1984

Позиции в чартах

You’re My Heart, You’re My Soul ’98

Издания

CD-Maxi 
CD-Maxi Hansa 74321 57357 2 (BMG) / EAN 0743215735724 16.03.1998

CD-Single 
CD-Single Hansa 74321 58884 2 (BMG) 16.03.1998

Позиции в чартах

Альбомы 
Кроме синглов, песня была включена в 2 альбома Modern Talking и два сольных альбома Томаса Андерса (Songs Forever и History):

Кавер-версии, ремиксы, перепевки 
Песня «You’re My Heart, You’re My Soul» была перепета более чем 100 исполнителями, имеется множество кавер-версий. Каверы были сделаны в совершенно разных стилях от медленных танцевальных до рока.

Отрывки из песни были использованы в различных попурри (англ. — Medley).
 Megamix’88
 No.1 Hit Medley
 Space Mix’98
 30th Anniversary Megamix
 Modern Talking Pop-Titan Megamix 2k17

Примечания

Ссылки 
 Кавер-версии песен Modern Talking
 Позиции Modern Talking в чартах
 Modern Talking — You’re My Heart, you’re My Soul(список различных версий песни)
 History of System in blue. The true story about Modern Talking — небольшая заметка о создани You’re My Heart, You’re My Soul на английском языке.
 Слова оригинальной версии You’re My Heart, You’re My Soul

Песни 1984 года
Синглы 1985 года
Синглы Modern Talking
Дебютные синглы